Маунтин Лејкс има више значења:
 Маунтин Лејкс (Њу Хемпшир)
 Маунтин Лејкс (Њу Џерзи)